Johann von Hattorf oder Johann Hattorf ist der Name folgender Personen:

* Johann von Hattorf (Politiker) (auch Johannes von Hattorf, Johannes Hattorfius; 1637/1638–1715), deutscher Beamter und Politiker 
 Johann Ernst von Hattorf (auch John Ernst von Hattorf, John Ernst von Hattorff; 1697–1737), deutscher Hofbeamter und Diplomat 
 Johann Philipp von Hattorf (1682–1737), deutscher Politiker